Sergy puede referirse a: 

 Sergy, comuna de Ain (Francia).
 Sergy, comuna de Aisne (Francia).